Никола́й Влади́мирович Со́болев (28 мая 1935, Ленинград — 25 марта 2022, Новосибирск) — советский и российский учёный, доктор геолого-минералогических наук, специалист в области петрологии, академик Российской академии наук, сын и ученик академика В. С. Соболева.

Биография 
Родился 28 мая 1935 года в городе Ленинграде.

В 1958 году окончил геологический факультет Львовского государственного университета

С 1960 года работал в Институте геологии и геофизики CO РАН CCCP (г. Новосибирск). В 1972 году защитил диссертацию доктора геолого-минералогических наук.

29 декабря 1981 года избран членом-корреспондентом АН СССР. В 1985 году ему было присвоено звание профессора. 15 декабря 1990 года избран академиком АН СССР.

В 1990—2005 годах работал директором Института минералогии и петрографии СО РАН, находящегося в Объединённом институте геологии, геофизики и минералогии им. А. А. Трофимука СО РАН (ОИГГМ) с момента его образования и до конца существования в 2005 году, когда на основе ОИГГМ были созданы Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева и Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука.

Младший брат — академик Александр Владимирович Соболев, геолог.

Скончался 25 марта 2022 года.

Награды и звания 
 1976 — Ленинская премия — за цикл работ по фациям метаморфизма (совместно с В. С. Соболевым, Н. Л. Добрецовым, В. В. Ревердатто, В. В. Хлестовым)
 1982 — орден «Знак Почёта»
 1986 — заслуженный деятель науки Якутской ACCP
 1989 — орден Трудового Красного Знамени
 1991 — Государственная премия СССР
 1999 — Орден Дружбы
 2007 — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — за заслуги в области изучения, освоения и использования Мирового океана и большой вклад в укрепление морского потенциала России
 2007 — Премия имени А. Е. Ферсмана РАН — за цикл работ «Роль глубинных мантийных флюидов в образовании алмазов»
 2019 — .

Членство в организациях 
 1993 — иностранный член Национальной академии наук США.

Примечания

Ссылки 
 
 Академику Соболеву Николаю Владимировичу — 75 лет! на сайте РАН
 Библиография Н. В. Соболева 

Сотрудники СО АН СССР
Лауреаты премии имени А. Е. Ферсмана
Члены Европейской академии
Заслуженные деятели науки Якутской АССР
Выпускники Львовского университета
Геологи СССР
Геологи России
Петрологи
Доктора наук
Доктора геолого-минералогических наук
Иностранные члены Национальной академии наук США